Mikrofotografi kan syfta på:

 Mikroskopfotografering – fotografering genom mikroskop fotomikrografi
 Mikrofotografering (fotografi) – framställning av mikrofotografier (flerfaldigt förminskade fotografier)
 Mikroform – arkiverade halvgenomskinliga mikrofotografier som genomlyses av läsapparat för visning på skärm